Лусиано Вьетто (; родился 5 декабря 1993 года в Кордове, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Аль-Хиляль».

Клубная карьера 
Вьетто прошёл футбольные школы «Индепендьенте де Балнеария» и «Эстудиантеса», пока в 2010 году тренер «Расинга», Клаудио Вивас пригласил его в молодёжную команду клуба. Дебют Лусиано состоялся уже при новом тренере Диего Симеоне. 27 октября 2011 года в матче против «Лануса» Вьетто провел свою первую игру в аргентинской Примере. Со следующего сезона Лусиано стал основным нападающим команды. 4 сентября 2012 года в поединке против «Сан-Мартин» нападающий сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Расинг».

Летом 2014 года Вьетто перешёл в испанский «Вильярреал». Сумма трансфера составила 5,5 млн евро. 24 августа в матче против «Леванте» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Джовани дос Сантоса. 21 сентября в поединке против «Райо Вальекано» Лусиано сделал «дубль», забив свои первые голы за «жёлтую субмарину». В обоих случаях ассистентом выступил Денис Черышев.

Летом 2015 года Вьетто перешёл в «Атлетико Мадрид», заменив ушедшего в «Ювентус» Марио Манджукича. Сумма трансфера составила 20 млн евро, а Лусиано воссоединился с Диего Симеоне, который тренировал его в «Расинге». 12 сентября в матче против «Барселоны» он дебютировал за «матраскников», заменив во втором тайме Габи. 4 октября в поединке против мадридского «Реала» Вьетто забил свой первый гол за «Атлетико».

30 июля 2016-го официальный сайт «Севильи» объявил о том, что аргентинец проведет ближайший сезон в составе нервионцев. За аренду аргентинца обладающий его правами «Атлетико Мадрид» получил 4 миллиона евро. 21 августа в матче против «Эспаньола» Вьетто дебютировал за новую команду. В этом же поединке Лусиано сделал «дубль» забив свои первые голы за «Севилью».

Зимой 2017 года «Валенсия» объявила об аренде Вьетто до конца сезона 2017/18. 6 января в матче против «Жироны» он дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Санти Мину. 11 февраля в поединке против «Леванте» Лусиано забил свой первый гол за «Валенсию».

9 августа 2018 года официальный твиттер-аккаунт «Атлетико Мадрид» объявил о переходе Лусиано в английский «Фулхэм» на правах аренды до конца сезона 2018/2019 Почти сразу же «Фулхэм» подтвердил сделку в своем твиттере.. 11 августа в матче против «Кристал Пэлас» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 29 января 2019 года в матче против «Брайтона» забил первый гол за «Фулхэм».

Международная карьера 
В декабре 2012 года Вьетто попал в заявку молодёжной сборной Аргентины на домашний молодёжный Кубок Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая, Боливии и Колумбии. В поединках против боливийцев и парагвайцев Лусиано забил два гола.

Статистика

Клубная статистика 
По состоянию на 22 июня 2015 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ESPNDeportes
 Лусиано Вьетто на Topforward
 Статистика на Fichajes.com
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд